East Bend ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Bend (Alabama), im Talladega County
 East Bend (North Carolina), im Yadkin County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Bend Church, in Union, Kentucky, ID-Nr. 88003291